Portús, pseudònim d'Antoni Roma i Junoy, mecànic motociclista 
 el Portús o el Pertús, municipi del Vallespir
 Coll del Portús o Coll del Pertús